Михаил Михайлович Севастьянов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1908 году. Член ВКП(б).

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1970 гг. — на хозяйственной, советской и партийной работе в сельском хозяйстве и мелиорации, 2-й секретарь Северо-Осетинского областного комитета КПСС, заместитель заведующего Отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР, заместитель министра сельского хозяйства РСФСР по кадрам, начальник Управления кадров Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва.

Ссылки 
 Севастьянов
 Севастьянов

Вторые секретари Северо-Осетинского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС